Rothmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Rothmaier (1896–1962), deutscher Kommunalpolitiker
 Beate Rothmaier (* 1962), deutsche Schriftstellerin
 Fritz Rothmaier (1920–2013), deutscher Maler, Zeichner und Kunstpädagoge
Siehe auch:
 Rothmeier
 Rottmayr